Eurosia di Jaca – vergine e martire cristiana alto-medievale 
 Cima Sant'Eurosia – montagna delle Alpi Biellesi
 Sant'Eurosia - frazione del comune di Pralungo